Le Rogallais est une marque commerciale apposée sur deux fromages français de type tomme des Pyrénées au lait cru élaborés dans une fromagerie artisanale à Seix dans le département de l'Ariège. Cette dénomination a pour origine les montagnes de Rogalle, dans le Haut-Salat en Couserans.

Cette fromagerie affine également des tommes au brebis, au chèvre et mixte.

Description 
Après un affinage effectué sur six à huit semaines, la croûte est naturelle avec des couleurs automnales et légèrement tachetée, elle est crémeuse et aérée.

Ce sont des fromages au lait cru de vache, à pâte pressée non cuite, d’un poids moyen de  à .

Histoire 
Dès la fin du XIXe siècle, la famille Coumes, originaire du village de Rogalle (commune de Soueix-Rogalle), d'où le nom de Rogallais déposé par Fernand Coumes, produisait du fromage de vache en estive, transformé immédiatement après la traite. La fromagerie s'est perpétuée dans la famille et c'est avec Mathieu et Marie-Lise Coumes la sixième génération de fromagers. La gamme s'est diversifiée autour du produit traditionnel du Couserans qu'est la tomme des Pyrénées au lait cru de 2,5 ou 4,5 kg affinée sur planches en cave.

Depuis 2020, la tomme des Pyrénées au lait cru bénéficie d'une Indication géographique protégée et la fromagerie de la famille Coumes fait partie de la dizaine d'entreprises artisanales concernées.

Dégustation 

Sa période de dégustation optimale s’étale sur toute la saison d’automne, et il est aussi excellent à la fin du printemps ; contrairement à d’autres fromages, sa croûte n’est pas brossée. 

Pour l’accompagnement, un vin rouge léger est recommandé (vin de bordeaux, cahors, beaujolais ou côtes d'Auvergne), il peut aussi se consommer avec un vin blanc sec un peu fruité.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Fromage au lait cru                                            
 Indication géographique protégée

Liens externes 

  Le rogallais 

Marque de fromage en France
Fromage au lait de vache
Fromage au lait cru
Fromage laitier
Fromage à pâte pressée non cuite
Fromage de l'Ariège
Seix